Бывальковский сельсовет — административная единица на территории Лоевского района Гомельской области Белоруссии. Административный центр — деревня Бывальки.

История 
23 сентября 2011 года упразднена деревня Добрый Рог.

Состав 
Бывальковский сельсовет включает 12 населённых пунктов:
 Будище — посёлок
 Бывальки — деревня
 Глушец — деревня
 Городок — деревня
 Деражичи — деревня
 Майск — посёлок
 Новая Лутава — деревня
 Севки — агрогородок
 Синск — деревня
 Старая Лутава — деревня
 Тесны — деревня
 Тростенец — деревня

Примечания

Ссылки 
 Лоевский райисполком

Сельсоветы Лоевского района